O Cine Teatro Imperial, também conhecido como Cinema Imperial, é um prédio histórico de Porto Alegre, capital do estado brasileiro do Rio Grande do Sul. O prédio está localizado na Rua da Praia e, em abril de 2004, foi tombado como patrimônio histórico municipal, a partir de aprovação pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre (Compahc).

Histórico
O Cine Teatro Imperial foi inaugurado em 18 de abril de 1931, com 1.632 lugares, e garantia boa visibilidade em qualquer ponto da sala. Foi considerado o cinema mais luxuoso da época, e é um dos exemplares mais sofisticados da arquitetura art déco no Brasil, representando uma variante desse estilo arquitetônico que utilizava motivos da arte marajoara.

Passou por duas reformas, em 1960 e 1987, quando foi inaugurado ao lado o Cinema Guarani.

Localizado no calçadão da Praça da Alfândega, na Rua da Praia, o edifício Imperial, de autoria de Egon Weindorfer e Agnello Nilo de Lucca, foi um dos primeiros arranha-céus da cidade.A construção combinava os espaços de entretenimento (os tradicionais cinemas Guarani e Imperial) com moradia, tendo introduzido na capital o conceito dos duplex, os apartamentos de dois andares.

Atualidade
De propriedade municipal, o edifício vai abrigar o Conjunto Cultural da Caixa, que investirá cerca de 13 milhões de reais nas obras de restauração. Os espaços das salas dos cinemas Imperial e Guarany, térreo, mezanino e mais dois pavimentos do prédio de onze andares ficarão sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal durante 30 anos. A Caixa Cultural Porto Alegre ocupará cinco pavimentos da área revitalizada e mais cinco andares que serão erguidos no fundo do terreno. A prefeitura de Porto Alegre, por sua vez, irá ocupar outros oito andares do prédio original, além do terraço. Depois de diversos adiamentos, a data prevista para conclusão da obra passou para o segundo semestre de 2016.

O Programa Monumenta, que tem recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a revitalização de sítios urbanos, por meio da recuperação do patrimônio cultural, também participará do investimento para a recuperação da fachada e cobertura.

O projeto integra o plano de revitalização do centro de Porto Alegre, fazendo parte de conjuntos arquitetônicos da Praça da Alfândega voltados à área cultural, como o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), o Santander Cultural e o Memorial do Rio Grande do Sul.

A iniciativa pretende manter a concepção original de cine-teatro, preservando a fachada e outros elementos como pisos, luminárias e escadaria. O Conjunto Cultural, além de sala de espetáculos com capacidade para 650 pessoas, terá salas multimídia e espaços para museu, ambiente climatizado para exposições, mostras de cinema, oficinas e seminários, sala de dança, camarins, vestiários, banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais, foyer, cafeteria e livraria. Conforme Ismael Solé, um dos engenheiros responsáveis pelo projeto, o prédio do Cinema Imperial será o primeiro cine-teatro brasileiro a ser restaurado integralmente.

Prédios de Porto Alegre
Salas de cinema de Porto Alegre
Centros culturais do Rio Grande do Sul
Patrimônio histórico de Porto Alegre
Arquitetura eclética no Brasil